Екранізації твору Миколи Васильовича Гоголя «Шинель»:

 «Шинель» — фільм, СРСР, 1926 р.
 «Шинель» — фільм, Італія, 1952 р.
 «Шинель» — фільм, СРСР, 1959 р.
 «Шинель» — фільм, Греція, 1959 р.
 «Шинель» — мультфільм Ю. Норштейна, СРСР, 1981 р. (не закінчений).

Екранізації творів Миколи Гоголя